Raini – cognome italiano
 Candido Raini – tecnico del suono italiano